

Населені пункти та їхні частини
 Сулішево — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Сулішево — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Сулішево — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки